La Alborada puede referirse a:

 La Alborada, periódico chileno impreso entre los años 1905 y 1907.

 La Alborada, barrio del norte de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.
 La Alborada, novena estación en construcción de la Línea 2 del Metro de Lima en Perú.
 Los Muchachos-La Alborada, aglomeración urbana ubicada en el Departamento Rosario de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Noche de la Alborada, fiestas patronales de la ciudad española de Elche, España.
 Vizcondado de la Alborada, título nobiliario español.
Otras formas parecidas son:

 Palacio de la Alvorada, residencia oficial del presidente de la República Federativa del Brasil.